За́йцево — деревня в Кожевниковском районе Томской области. Входит в состав Староювалинского сельского поселения.

География 
Деревня расположена в центральной части Кожевниковского района. Расстояние до административного центра района — 36 км.

Население

Социальная сфера и экономика 
В селе есть основная общеобразовательная школа (к началу 2013 года планируется открыть новое здание школы) и библиотека. Работает фельдшерско-акушерский пункт.

Торговую деятельность осуществляют два магазина.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Староювалинское сельское поселение

Населённые пункты Кожевниковского района